Casacce ima više značenja:
 Casacce, Brescia
 Casacce, Perugia
 Casacce, Rimini
 Casacce, Sondrio
 Casacce, Varese
 Casacce, Vercelli